Bradford Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Bradford Island (Florida)
 Bradford Island (Kalifornien)
 Bradford Island (New York)
 Bradford Island (Oregon)